Jonas Johansson (né le  à Jönköping, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Cet ailier droit joue une partie de son hockey junior en Amérique du Nord après avoir été sélectionné au repêchage par l'Avalanche du Colorado. Après deux saisons avec les Blazers de Kamloops de la Ligue de hockey de l'Ouest, il se joint à l'organisation de l'Avalanche.

Il ne réussit pas à se démarquer, évoluant majoritairement dans la Ligue américaine de hockey ainsi que dans l'ECHL. Il ne joue qu'une partie dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals de Washington. Il remporte l'Elitserien 2009 avec le HV 71.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||HV 71 ||J18 Allsvenskan ||9 ||6 ||3 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||HV 71 ||J18 Allsvenskan ||10 ||8 ||6 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||HV 71 ||J20 Superelit ||15 ||5 ||2 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HV 71 ||J20 Superelit ||26 ||15 ||19 ||34 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HV 71 ||Elitserien ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 ||Blazers de Kamloops ||LHOu ||26 ||10 ||25 ||35 ||8 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2003-2004 ||Blazers de Kamloops || LHOu ||72 ||18 ||19 ||37 ||70 ||5 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2004-2005 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||5 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Pirates de Portland ||LAH ||50 ||3 ||6 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||5 ||5 ||3 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Bears de Hershey ||LAH ||37 ||5 ||5 ||10 ||24 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2005-2006 ||Capitals de Washington ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- || -||-
|-
|2006-2007 ||Bears de Hershey ||LAH ||44 ||5 ||19 ||24 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||12 ||3 ||2 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HV 71 ||Elitserien ||47 ||4 ||1 ||5 ||12 ||17 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||HV 71 ||Elitserien ||50 ||2 ||4 ||6 ||18 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||36 ||6 ||3 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||SG Cortina ||Série A ||39 ||23 ||24 ||47 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||SG Cortina ||Série A || 51|| 21|| 26|| 47|| 20|| 9|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
|2012-2013 || HC Alleghe ||Série A || 35|| 9|| 24|| 33|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Frisk Tigers || GET ligan || 44|| 28|| 16|| 44|| 42|| 5|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2014-2015 || Lausitzer Füchse || DEL2 || 44|| 20|| 36|| 56|| 8|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2015-2016 || Stavanger ishockeyklubb || GET ligan || 21|| 3|| 7|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 ||  SønderjyskE Ishockey || Metal ligan || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016 ||  IF Troja-Ljungby || Division 1 || 12|| 4|| 4|| 8|| 6|| 16|| 5|| 2|| 7|| 4 
|-
| 2016-2017 || Hockey Club Gherdeina || AlpsHL || 33 || 8 || 21 || 29 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HA74  || Division 2 || 11 || 4 || 14 || 18 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HA74  ||Division 2 || 14|| 7|| 9|| 16|| 8|| 2 || 1 || 2 || 3 || 0

Au niveau international 

|2002 ||align="left"| Championnat du monde junior U18 || 8 || 5 || 1 || 6 || 18 ||+2|| align="left"| Neuvième place

Transactions en carrière 
: échangé aux Capitals de Washington par l'Avalanche du Colorado avec Bates Battaglia en retour de Steve Konowalchuk et d'un choix de  (échangé plus tard aux Hurricanes de la Caroline, la Caroline sélectionne Casey Borer) lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 2004.

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Jönköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du HV 71
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur de la SG Cortina
Joueur du HC Alleghe
Joueur du IF Troja-Ljungby
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Gherdeina
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur des Frisk Tigers